Jakab György (1950–1996) zenész, dalszerző, a Neoton Família tagja
 Jakab György (1950) szobrász
 Jakab György (1954) színész